Айдинов — это фамилия:
 Айдинов, Артём Николаевич (1947—1965) — советский студент-комсомолец.
 Айдинов, Геннадий Тртадович (1944—2021) — российский врач, доктор медицинских наук, профессор.